Lepraliellidae är en familj av mossdjur som beskrevs av Vigneaux 1949. Lepraliellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Lepraliellidae finns 109 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Lepraliellidae